Bradford Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bradford Township (Illinois)
 Bradford Township (Iowa)
 Bradford Township (Wilkin County, Minnesota)
 Bradford Township (Isanti County, Minnesota)
 Bradford Township (McKean County, Pennsylvania)
 Bradford Township (Clearfield County, Pennsylvania)